Bouville (Sena Marítimo) — comuna na região da Alta-Normandia, departamento de Seine-Maritime, França
Bouville (Eure-et-Loir) — comuna na região do Centro, departamento de Eure-et-Loir, França

Desambiguações de topônimos